Een Nederlands voetballer, zie Rick Hoogendorp (voetballer)
 Een Nederlands zanger, zie Rick Hoogendorp (zanger)